Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Upshur (ang. Upshur County) – w stanie Teksas
 hrabstwo Upshur (ang. Upshur County) – w stanie Wirginia Zachodnia